Vieux Carré kan syfta på:

Vieux Carré Jazzmen  – en svensk jazzgrupp från Helsingborg
Vieux Carré – annat namn på franska kvarteren i New Orleans, se French Quarter
Vieux Carré (dryck) – en drink baserad på cognac och rågwhiskey